La Second Division 1904-1905 fu il tredicesimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Liverpool.

Sam Marsh (Bolton) fu il miglior marcatore del torneo con 27 gol.

Squadre partecipanti

 Burton United

 Gainsborough Trinity

Classifica finale

Tabellone

Record
 Maggior numero di vittorie:
 Minor numero di sconfitte:
 Migliore attacco:
 Miglior difesa:
 Miglior media reti:
 Maggior numero di pareggi:
 Minor numero di pareggi:
 Maggior numero di sconfitte:
 Minor numero di vittorie:
 Peggior attacco:
 Peggior difesa:
 Peggior media goal:

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1904-1905
FA Cup 1904-1905

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1904
Calcio nel 1905